Henri Debras (1925-), architecte belge.
 Louis Debras (1819-1899), peintre français.
 Nadia Debras (1974-), boxeuse française.